Ministerstwo Edukacji Narodowej
 MEN – ang. Multiple endocrine neoplasia, genetycznie uwarunkowany zespół rozsianego nowotworu wielogruczołowego.
 Men (niem. Main) – rzeka w środkowych Niemczech o długości 524 km
 Men – bóg księżyca i uzdrowicieli czczony w Anatolii.